Världsmästerskapen i simsport 2019 avgjordes i Gwangju i Sydkorea 12–28 juli 2019. Beslutet att det skulle vara där meddelades av Internationella simförbundet, FINA, från Barcelona i Spanien den 19 juli 2013.

Tävlingsplatser 
 Nambu University Municipal Aquatics Centre (simning och simhopp)
 Yeomju Gymnasium (konstsim)
 Nambu University Grounds (vattenpolo)
 Chosun University (klippdykning)
 Yeosu EXPO Ocean park (öppet vatten-simning)

Kalender

Medaljtabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

 
2019 i Sydkorea
Sportåret 2019
2019
Internationella sportevenemang i Sydkorea
Gwangju
WP:Projekt Korea